Denville se poate referi la locuri, clădiri și unități administrativ-teritoriale,

Din Anglia 

 Denville Hall, cladire istorică din Northwood, un târg (a town) din burgul Hillington, Anglia;
 Denvilles o localitate din Havant, la nord de Warblington railway station.

Din Statele Unite 

 Districtul Denville, comitatul Morris, 
 Denville Township School District, ionspectoratul școlar al districtului Denville.

Vezi și 

 Danville (dezambiguizare)
 Dan (dezambiguizare)
 Den (dezambiguizare)
 Ville (dezambiguizare)

Nume proprii